

Patronyme 
 Hubert Charuel

Monument 
 Château de Charuel
Patronyme français